Кану (порт. Cano) — многозначный термин.
 Кану (Созел) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.

Персоны 
 Кану (род. 1987) — бразильский футболист.
 Кану, Кристофер (род. 1979) — нигерийский футболист, младший брат Нванкво Кану.
 Кану, Нванкво (род. 1976) — нигерийский футболист.
 Кану, Фабьен (1960) — французский дзюдоист.
 Кану, Яхья (неизвестно — 1992) — политический и военный деятель Сьерра-Леоне.